Acquitted – film del 1916 diretto da Paul Powell
 Acquitted – film del 1929 diretto da Frank R. Strayer